Семён Аркадьевич Шнайдер (творч. псевдоним — Добров; род. 2 апреля 1953, Ленинград) — советский и американский музыкант, аранжировщик, автор-исполнитель.

Биография 
Окончил школу по классу скрипки, затем обучался в музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова по классу гитары. После армии играл рок-н-ролл в различных ансамблях и ресторанах. 15 января 1975 года принял участие в пробной записи Аркадия Северного, а в марте того же года записал с ним целый «одесский концерт».

С 1974 года по 1976 год был музыкальным руководителем ансамбля «Поющие гитары», одновременно будучи в этом ансамбле гитаристом, записывался также в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика» начинающего в те годы композитора Александра Журбина.

Летом 1976 года совместно с Аркадием Субботиным создал и возглавил вокально-инструментальный ансамбль «Солнце», много работал с Альбертом Асадуллиным. В 1979 году Семен Шнайдер перешёл в коллектив Альберта Асадуллина, который через год получил название «Пульс», в том же году ансамбль вступил в Ленконцерт. Среди музыкантов коллектива был и Александр Розенбаум, выступавший под псевдонимом «Аяров». Сам же Шнайдер работал под псевдонимом «Добров». В качестве аранжировщика достаточно много работал с Андреем Петровым и Анатолием Кальварским.

С 1990 года живёт в Нью-Йорке, преподаёт игру на скрипке, записывает собственные песни.

Интересные факты 
 Семён Шнайдер (Добров) был вторым мужем композитора Лоры Квинт, с которой прожил семь лет.

Примечания 
В музыкальном училище имени Римского-Корсакова в 60-е годы не существовало класса гитары. Семён Шнейдер (не Шнайдер)поступил в училище в 1968-м году на оркестровое отделение по специальности «скрипка» в класс преподавателя Швинка.

Ссылки 
 Биография Семёна Шнайдера (Доброва)
 Вокально-инструментальные ансамбли СССР 

Музыканты ВИА «Поющие гитары»
Композиторы России
Композиторы СССР
Авторы-исполнители России
Авторы-исполнители СССР